Bickerton ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander William Bickerton (1842–1929), neuseeländischer Professor für Chemie
 Derek Bickerton (1926–2018), US-amerikanischer Linguist
 John Bickerton (* 1969), englischer Profigolfer
 Louie Bickerton (1902–1998), australische Tennisspielerin
 Wayne Bickerton († 2015), britischer Sänger, Songwriter und Plattenproduzent
 William Bickerton (1815–1905), Kirchengründer, siehe Bickertoniten